The River (pel·lícula de 1929), pel·lícula dirigida per Frank Borzage.
 The River (pel·lícula de 1951), pel·lícula dirigida per Jean Renoir.
 The River (pel·lícula de 1984), pel·lícula dirigida per Mark Rydell.
 The River (àlbum de Bruce Springsteen), àlbum publicat l'any 1980
 The River (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca (2011-2012).